Я́ков Алекса́ндрович (А́йзикович) Хеле́мский (31 января 1914, Васильков, Киевская губерния, Российская империя — 6 сентября 2003, Москва, Россия) — русский поэт и прозаик, переводчик.

Биография 
Родился 18 (31 января) 1914 года в Василькове (ныне Киевская область, Украина). Автор многих популярных песен. Среди них — «Когда поёт далёкий друг», «Пани Варшава», «Как делишки, старик», «Это вам, романтики», «Под нашими спортивными знамёнами».

Музыку к песням на стихи Я. Хелемского писали известные композиторы: М. И. Блантер, В. И. Мурадели, Б. А. Мокроусов, Э. С. Колмановский, Я. А. Френкель, О. Б. Фельцман. Большинство его песен исполнил М. Н. Бернес.

Член ВКП(б) с 1939 года. В годы Великой Отечественной войны был корреспондентом фронтовых газет «На разгром врага», «Суворовец». Член СП СССР (1945). Член Московского отделения СП.

Скончался в Москве 6 сентября 2003 года. Похоронен на новом Донском кладбище (колумбарий 18, подвальный этаж, зал 15).

Семья 
Сын — Александр Хелемский (род. 1943), математик, доктор физико-математических наук, автор популярных книг по истории Британии.

Восприятие 
На белорусский язык некоторые стихотворения Хелемского перевёл Рыгор Бородулин.

Награды и премии 
 два ордена Отечественной войны II степени (09.06.1945; 11.03.1985)
 орден Дружбы народов (02.02.1984)
 орден Красной Звезды (18.08.1942)
 орден «Знак Почёта» (05.02.1974)
 медали
 Государственная премия БССР имени Я. Коласа (1980)
 заслуженный деятель культуры БССР (1968)

Произведения

Поэзия 
 По Орловской земле: Стихи. М., 1944
 В пути: Стихи. М., 1948
 Встречи друзей: Стихи. М., 1955
 Ветераны: Сборник стихотворений. М., 1957
 Там, где ты прошел: Сборник стихотворений. М., 1957
 Середина лета: Стихи. М., 1960
 Улица Луны: Стихи. М., 1964
 Неприкосновенный запас: Стихи. М., 1965
 Вторая половина дня: Сборник стихотворений. М., 1967
 Лирика. М., 1968
 Листва: Стихи. М., 1972
 Из года в год. Минск, 1973
 Избранные стихотворения. М., 1974
 Четвёртая ступень: Сборник стихотворений. М., 1977 (Книга стихов)
 В начале седьмого…: Сборник стихотворений. М., 1981
 Избранное. М., 1983
 Поздние беседы: Книга лирики. М., 1986

Проза 
 Все на одной планете. М., 1965. В соавторстве с Р. Бершадским
 На темной ели звонкая свирель. М., 1971
 За холмами Гренада… М., 1977
 Три года разницы. Документальная повесть о Викторе Некрасове. Журнал «Радуга» (Киев), 2002, № 10, стр. 99-142

Переводы 
 Кулешов А. А. Грозная пуща. М.. 1956 (Библиотека «Огонек»; № 29-30)
 Танк М. Стихи с дороги. М.. 1958
 Танк М. Восток зарей пылает. М., 1959
 Бровка П. А дни идут…М., 1961
 Перевожу стихи товарища. Минск, 1962
 Кулешов А. А. Новая книга. М., 1964
 Ключ: Страницы белорусской лирики. Минск, 1968
 Бровка П. Шаги. М., 1975 (Библиотека «Огонек»; № 39)
 Бровка П. Ты — моя пчелка. Минск, 1976
 Танк М. Нарочанские сосны. Минск, 1977 (Книга новых стихов)
 Четыре мастера: П. Бровка, М. Танк, А. Кулешов, П. Панченко. Минск, 1984 (Книга переводчика)

Примечания

Ссылки 
 Журнальный зал. Яков Александрович Хелемский.
 Я. А. Хелемский
 Я. А. Хелемский
 Лев Аркадьев. Otto Dix. «Песня из братской могилы».
 Могилы ушедших поэтов. Хелемский Яков Александрович.
 

Русские писатели XX века
Русские поэты
Поэты-песенники СССР
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Родившиеся в Киевской губернии
Похороненные на Донском кладбище